Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1940, den heutigen US Open, besiegte der als Nummer 2 gesetzte US-Amerikaner Don McNeill seinen topgesetzten Landsmann Bobby Riggs im Finale in fünf Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 60. Mal statt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1940 bei slamhistory.com, abgerufen am 28. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1940
1940